Svolta pericolosa (Traveller) – film del 1997 diretto da Jack N. Green
 Svolta pericolosa (Dangerous Corner) – opera teatrale di John Boynton Priestley del 1932
 Svolta pericolosa/Non è il caffè... (che non mi fa dormire) – 45 giri di Maria Monti del 1959